|}
Die Bahnstrecke Cherson–Kertsch ist eine großteils eingleisige, nicht elektrifizierte Hauptbahn im Süden der Ukraine. Sie verläuft von Cherson im Süden der Ukraine in südöstlicher Richtung über Armjansk, Dschankoj und Wladyslawiwka nach Kertsch im äußersten Osten der Krim. Als Teil der Ukrainischen Bahnen (Ukrsalisnyzja) wird die Strecke durch die Odeska Salisnyzja und der ab Armjansk auf der Krim gelegene Streckenteil bis 2014 durch die Prydniprowska Salisnyzja. Seit 2014 besteht auf der von Russland annektierten Krim eine eigene Bahnverwaltung. Der Schienenverkehr zwischen dem Festland und der Krim ist seither stark eingeschränkt, zeitweise ruht der Verkehr komplett.

Geschichte 
Die Strecke wurde zunächst zwischen Dschankoj und Feodossija im Jahr 1892 durch die Dschankoj-Feodossija-Eisenbahn eröffnet und 1900 bis nach Kertsch verlängert. Schon als Teil der Sowjetunion wurde 1935 die Strecke von Dschankoj nach Armjansk eröffnet, während des Zweiten Weltkrieges folgte schließlich der Anschluss an die westlichen Eisenbahnabschnitte durch den Weiterbau bis Cherson.
Folgende Strecken wurden somit eröffnet:
 1892 Dschankoj–Wladyslawiwka–Feodossija
 1900 Wladyslawiwka–Kertsch
 1935 Dschankoj–Armjansk
 1940/44 Armjansk–Cherson

1896 wurde die Dschankoj-Feodossija-Eisenbahn mit anderen Bahnen zur Kursk-Charkow-Sewastopol-Eisenbahn fusioniert, 1907 erfolgte eine weitere Zusammenlegung mit der Charkow-Nikolajew-Eisenbahn wodurch die Russischen Südbahnen entstanden.

Mit dem Bau einer Eisenbahnbrücke über den Dnepr bei Cherson (Antoniwka-Eisenbahnbrücke) wurde bereits 1939 begonnen, die Bauarbeiten aber durch den Zweiten Weltkrieg unterbrochen. Unter deutscher Herrschaft wurde eine provisorische Fährverbindung für den Eisenbahnverkehr hergestellt, erst 1954 konnte der Bau der eigentlichen Brücke vollendet werden.

Betrieb 
Die Strecke verbindet als zweite Eisenbahnverbindung (neben der Hauptstrecke Sewastopol–Charkiw) die westlichen Teile der Ukraine mit der Krim. Seit der Annexion der Krim durch Russland 2014 besteht dort eine eigene Bahnverwaltung. Der Schienenverkehr über die Demarkationslinie ist seither stark eingeschränkt und seit Sommer 2022 komplett zum Erliegen gekommen, nachdem die Antoniwka-Eisenbahnbrücke von ukrainischen Streitkräften unpassierbar gemacht wurde. Im November 2022 wurde die Brücke von zurückweichenden russischen Truppen gesprengt.

Galerie

Weblinks 
 Informationen zur Entwicklung der Russischen Südbahnen
 Fotos der Bahnstrecke zwischen Cherson und Armjansk
 Fotos der Bahnstrecke zwischen Armjansk und Dschankoj
 Fotos der Bahnstrecke zwischen Dschankoj und Wladyslawiwka
 Fotos der Bahnstrecke zwischen Wladyslawiwka und Kertsch/Krym

Bahnstrecke in der Ukraine